HA peut faire référence à:

Topologie 

Hå (Haa), une commune de Norvège dans le comté de Rogaland, située au sud de Stavanger

Unité de mesure 

ha :
 l'hectare
 le Hartree

Sigles 
HA :
 « High Availability », soit, en français, haute disponibilité (informatique) 
 hémagglutinine, une glycoprotéine antigénique
 Haute Adhérence, les aciers utilisés dans le bâtiment pour faire du béton armé
 Hells Angels, un groupe de motards
 Hydrolat Aromatique, liquide issu de distillation d’une matière première généralement végétale

Codes 

HA :
 Haïti, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2
 Hawaiian Airlines (Hawaii), selon le code AITA des compagnies aériennes
 Éthiopie, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports
 le haoussa (langue tchadique), selon la norme ISO 639 des codes de langue
 le nom d'Élide (capitale Pyrgos), selon les plaques d'immatriculation grecques

Histoire (science) 

Ha : 
 Hallstatt, période de la préhistoire

Écriture 

ha :
 les lettres arabes hā et ḥā

Langage 

 Ha, une onomatopée :
 un cri de joie, de peur, pour exprimer la soudaineté
 une expression exprimant la surprise, l'étonnement ou la compréhension de quelque chose de négatif (voir aussi « haha »)
 H-A, prononcé à l'oral, raccourci de « achat »

 ha, code ISO 639-1 du Haoussa

Mythologie 

 Ha, un dieu de la mythologie égyptienne

Musique 

 « HA », le titre du premier album enregistré en concert par le groupe Killing Joke

Patronyme 
 Ha Geun-chan, écrivain sud-coréen
 Ha Ilji, écrivain sud-coréen
 Ha Seong-nan, auteure sud-coréenne
 Ha Seung-jin, joueur de basket-ball sud-coréen

Ichtyologie 

Le hâ (ou requin-hâ), gros poisson présent entre autres sur les côtes normandes.

Divers
Dans l'ancien testament, « Ha » est l'abréviation désignant le prophète Habaquq.
 Ha Chhu, une rivière du Bhoutan

Notes et références 

Code